

Patronyme 

 Alfred Sommer (1847-1917), industriel ;
 Alfred Sommer (1942-), professeur de santé publique aux États-Unis  ;
 Alice Sommer Herz (1903-2014), pianiste, professeur de musique, tchèque, rescapée du camp de concentration de Theresienstadt ;
Andreas Urs Sommer (1972-), philosophe allemand d'origine suisse ;
 Anna Sommer (1968), illustratrice ; 
 Bert Sommer (1949-1990), un  musicien folk et compositeur américain ; 
 Christine Sommer (1970-), actrice autrichienne ; 
 Denis Sommer, personnalité politique française ;
 Elke Sommer (1940), actrice ;
 François Sommer (1904-1973), industriel ;
 Friedrich Sommer (1824-1898), député de l'Empire allemand ;
  (1912-1998), mathématicien allemand ;
 Giorgio Sommer (1834-1914), photographe ;
 Günter Sommer (1943), percussionniste ;
 Hans Sommer (1837-1922), compositeur et mathématicien allemand ;
 Hans Sommer (1904-2000), compositeur américain d'origine allemande ;
 Jean Sommer (1943), chanteur ;
 Johann Friedrich Joseph Sommer (1793-1856), journaliste, éditeur, juriste et homme politique allemand ;
 Martin Sommer (1915-1988), SS-Hauptscharführer et gardien dans les camps de concentration de Dachau et de Buchenwald. ;
 Pierre Sommer (1909-2002) et Adrienne Sommer, fondateurs de la Fondation Adrienne-et-Pierre-Sommer ;
 Raymond Sommer (1906-1950), coureur automobile ;
 Roger Sommer (1877-1965), aviateur et industriel ;
 Ryan Sommer (1993-), bobeur canadien ;
 Yann Sommer (1988-), footballeur (gardien).

Prénom

Marque 
 Sommer, une marque d’amer alsacien de la brasserie d’Ingwiller depuis 1885

Voir aussi 
 Sommerviller, commune de Meurthe-et-Moselle
 Sommer-Allibert, groupe industriel qui s'appelle aujourd'hui Tarkett

Lien externe 
 

Patronyme alsacien
Patronyme lorrain
Patronyme juif